Инна Бернштейн:
 Бернштейн, Инна Абрамовна (1919—1992) — советский литературовед и критик.
 Бернштейн, Инна Максимовна (1929—2012) — российский переводчик.